Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните три отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Локомотив (Мездра), Сливен 2000 (Сливен) и Миньор (Перник). Актуален шампион е ЦСКА (София).

Класиране

Влизат 
 Берое (Стара Загора) (класирал се първи в Източна „Б“ група)
 Монтана 1921 (Монтана) (класирал се първи в Западна „Б“ група)
 Спортист (Своге) (класирал се втори в Западна „Б“ група и спечелил бараж срещу Нафтекс (Бургас))

Отпадат 
 Вихрен (Сандански)
 Спартак (Варна)
 Беласица (Петрич)

Резултати

Кръг по кръг

Голмайстори

Играч на кръга

Състав на шампиона Левски (София) 

 Заб: С * са отбелязани футболистите, напуснали по време на сезона.

Вижте също 
 Дублираща футболна група 2008/09
 Първенство на България по футбол 2008/09

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

2008/09
2008/09